Peter Fasching ist der Name folgender Personen:

* Peter Fasching (Mediziner) (* 1963), österreichischer Internist
 Peter Fasching (Schauspieler) (* 1988), österreichischer Schauspieler